The Residences at the Ritz-Carlton ist der Name folgender Gebäude:

 The Residences at the Ritz-Carlton (Philadelphia), Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 The Residences at the Ritz-Carlton (Toronto), Ontario, Kanada